Galon kan syfta på:

Galoner – ett dekorativt band på en uniform
Galonväv – en plastbelagd textilväv